Копры () — очень многочисленный в видовом составе родов пластинчатоусых. В роде насчитывается около 250 видов.

Ссылки 
 BioLib Taxon profile — genus Copris O. F. Müller, 1764 

Copris
Копры